Biuletyn Informacji Publicznej – system stron internetowych
 Biuro Informacji i Propagandy – konspiracyjna instytucja utworzona w 1940
 Binding immunoglobin protein – białko chaperonowe z rodziny Hsp 70